Georgetown eller George Town kan syfta på:

Geografi

Australien 

 Georgetown (ort i Australien, South Australia), Northern Areas, 
 George Town, Tasmanien, ort, 
 George Town Council, Tasmanien, 
 Georgetown (ort i Australien, Queensland), Etheridge,

Bahamas 

 George Town (distriktshuvudort i Bahamas), Exuma District,

Caymanöarna

 George Town, Caymanöarna huvudstad

Gambia 

 Janjanbureh, ort, Central River Division,

Grenada 

 Saint George's, huvudstad,

Guyana 

 Georgetown, Guyana, huvudstaden, Demerara-Mahaica,

Kanada 

 Georgetown, Prince Edward Island, ort, 
 Georgetown, Ontario, ort,

Malaysia 

 George Town, Pinang, Pinang,

Saint Vincent och Grenadinerna 

 Georgetown, Saint Vincent och Grenadinerna, Parish of Charlotte,

Sankta Helena, Ascension och Tristan da Cunha 

 Georgetown, Ascension, områdeshuvudort,

USA 

 Georgetown, Arkansas, White County, 
 Georgetown, Delaware, countyhuvudort, Sussex County, 
 Georgetown, Chatham County, Georgia, ort, 
 Georgetown, Quitman County, Georgia, countyhuvudort, 
 Georgetown, Illinois, Vermilion County, 
 Georgetown, Indiana, Floyd County, 
 Georgetown, Kentucky, countyhuvudort, Scott County, 
 Georgetown, Louisiana, Grant Parish, 
 Georgetown, Maryland, Kent County, 
 Georgetown, Mississippi, Copiah County, 
 Georgetown, Ohio, countyhuvudort, Brown County, 
 Georgetown, Pennsylvania, Lancaster County, 
 Georgetown, South Carolina, countyhuvudort, Georgetown County, 
 Georgetown, Texas, countyhuvudort, Williamson County, 
 Georgetown, Connecticut, Fairfield County, 
 Georgetown, Illinois, Carroll County, 
 Georgetown, Indiana, Cass County, 
 Georgetown, Indiana, Saint Joseph County, 
 Georgetown, Massachusetts, Essex County, 
 Georgetown, Minnesota, Clay County, 
 Georgetown, Pennsylvania, Luzerne County, 
 Georgetown, Pennsylvania, Beaver County, 
 Georgetown, Kalifornien, El Dorado County, 
 Georgetown, Colorado, countyhuvudort, Clear Creek County, 
 Georgetown, Idaho, Bear Lake County, 
 Georgetown, Illinois, McDonough County, 
 Georgetown, Washington, D.C.
 Georgetown, Alaska
 Georgetown, Brooklyn

Se även 
 Georgetown University

Robotskapade Australienförgreningar
Robotskapade Bahamasförgreningar
Robotskapade Grenadaförgreningar
Robotskapade Guyanaförgreningar
Robotskapade Kanadaförgreningar
Robotskapade Saint Vincent och Grenadinernaförgreningar
Robotskapade USAförgreningar